Port lotniczy Baia Mare (IATA: BAY, ICAO: LRBM) – port lotniczy położony 10 km na zachód od Baia Mare, w okręgu Marmarosz, w Rumunii.

Linie lotnicze i połączenia

Linki zewnętrzne 
 Informacje o lotnisku

Baia Mare
Baia Mare